„Мъж на всички жени“ () е американска секс комедия от 2000 г. на Реджиналд Хъдлин, с участието на Тим Медоус, който е сценарист на филма с Денис Макникълъс и Андрю Стийл.

Актьорски състав

В България 
В България филмът е издаден на VHS от Александра Видео на 14 ноември 2001 г.

Източници

Външни препратки 
 
 
 
 

Филми от 2000 година
Американски комедии
Филми на „Парамаунт“